Мар-дель-Плата 1959 — семнадцатый из серии традиционных международных шахматных турниров, проводившихся в аргентинском городе Мар-дель-Плата.

В турнире приняли участие 15 шахматистов. Помимо аргентинцев, в соревновании выступили представители Югославии, Чехословакии, США, Колумбии, Бразилии и Чили.

1-е место разделили гроссмейстеры М. Найдорф и Л. Пахман, на пол-очка опередившие Р. Фишера и Б. Ивкова.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Аргентине
1959 год в шахматах
Спорт в Аргентине в 1959 году